Marmurek ist der Familienname folgender Personen:

Olivier Marmurek (* 1969), französischer Tischtennisspieler
Harvey Marmurek, Psychologe und Professor an der University of Guelph